Actinoposthiidae är en familj av plattmaskar som beskrevs av Hooge 200. Enligt Catalogue of Life ingår Actinoposthiidae i klassen Acoela, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Actinoposthiidae 35 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Actinoposthiidae